Hrvatska:
 Krivaj (Lipovljani), naselje u općini Lipovljani
 Krivaj (Požega), gradsko naselje Požege
 Krivaj Sunjski, naselje u općini Sunja